

Saints catholiques 
 Adolphe de Cambrai, évêque.
 Adolphe de Cordoue.
 Adolphe d'Osnabrück, moine et évêque (v. 1185 - 1224).